Municipio 9 – municipio di Genova
 Municipio 9 – municipio di Milano
 Municipio 9 – municipio di Roma